Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1974/75, 15-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 14 мая на стадионе «Санкт-Якоб Штадион» в Базеле. В матче встретились советский «Динамо Киев» и венгерский «Ференцварош». Киевляне разгромили венгерскую команду со счётом 3:0 и принесли первый клубный трофей европейского футбола СССР.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1974/1975

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1975
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1975 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1975
Кубок обладателей кубков УЕФА 1975
Международные спортивные соревнования в Базеле
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
События 14 мая
Спорт в Швейцарии в 1975 году
Футбол в СССР в 1975 году
Спорт в Венгрии в 1975 году